Die Virslīga 1937/38 war die elfte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren. Meister wurde Titelverteidiger Olimpija Liepāja.

Modus 
Vilhelms Ķuze Riga zog nach sieben Saisonspiele zurück. All deren Spiele kamen nicht in die Wertung. In der Folge wurde der Verein aufgelöst. Die verbliebenen sieben Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1937
Fußballsaison 1937/38